Kadi (motorfiets), Duits motorfietsmerk
 Kadi (rechter), een Islamitische rechter
 Kadi (plaats), een plaats in het Indiase district Mehsana